Сен-Поль-Кап-де-Жу (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Кастр.

Код INSEE кантона — 8129. Всего в состав кантона Сен-Поль-Кап-де-Жу входили 10 коммун, из них главной коммуной являлась Сен-Поль-Кап-де-Жу.

Кантон был упразднён в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 4433 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сен-Поль-Кап-де-Жу на сайте INSEE
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Поль-Кап-де-Жу на карте Франции

Упразднённые кантоны департамента Тарн